Ein Schaft (ahd. scaft „entrindeter Zweig“) steht für:

 Schaft (Waffentechnik), das Griffteil verschiedener Waffen
 Schaft (Werkzeug), das Griffteil eines Werkzeugs
 das Griffteil von prähistorischen Werkzeugen und Waffen, siehe Schäftung (Vor- und Frühgeschichte)
 Schaft (Architektur), der tragende Teil einer Säule
 Schaft (Schrift), eine gerade vertikale oder diagonale Linie als Teil eines Schriftzeichens
 Oberteil eines Schuhs
 Bauteil eines Webstuhls oder einer Webmaschine, siehe Webmaschine#Aufbau und Funktionsweise einer einfachen Webmaschine
 Schrank (als schweizerische und süddeutsche Nebenform von Schaff)
 Regal (als schweizerische und süddeutsche Nebenform von Schaff), siehe Regal (Möbelstück)
 den Gabelschaft der Fahrradgabel

Biologie:
 Baumstamm, siehe Pflanzenwuchsform
 Pflanzenstiel ohne Blätter, siehe Stängel
 der unbehaarte Kiel einer Vogelfeder, siehe Konturfeder
 Teil des Penis

Sonstiges:
 Haste (Epigraphik), in der Epigraphik und der Paläografie senkrechte Striche
 Schaft (Band), japanisches Musikprojekt
Schaft (Verwaltungsbezirk), Verwaltungsgliederung in der Provinz Gilan, Iran
Schaft (Stadt), Stadt im Iran

Schaft ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Schaft (* 1991), deutscher Politiker (Die Linke) und Landtagsabgeordneter
 Hannie Schaft (1920–1945), niederländische Kämpferin des kommunistischen Widerstands

Siehe auch:
 Schafft
 Shaft
 Schäftung